drzewo Jozuego – jukka krótkolistna
 Drzewo Jozuego – film z 1993 roku (reż. Vic Armstrong)

Zobacz też:
 Joshua Tree